Le commandement de la maintenance des forces (COM MF) est une grande unité militaire de l'Armée de terre française.

Il est placé sous l'autorité organique du commandement des forces terrestres et sous l'autorité fonctionnelle de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres.

Présentation 
Ce commandement, du niveau divisionnaire, est créé le 4 juillet 2016 dans le cadre du plan de réorganisation de l'Armée de terre nommé « Au contact ». Il comporte des personnels provenant de l'ancienne division maintenance du commandement des forces terrestres de Lille et de l’état-major du service de la maintenance industrielle terrestre de Versailles.

Le pôle principal de son état-major est basé à Lille, il dispose également d'un échelon avancé à Versailles.

Le commandement de la maintenance des forces participe au défilé militaire du 14 juillet 2016.

Composition

Notes et références

Voir aussi 
 Service de la maintenance industrielle terrestre
 Organisation de l'Armée de terre française

Liens externes 
 Commandement de la maintenance des forces  sur le site du Ministère de la Défense.
 
  Restructurations du Ministère de la Défense - Principales mesures 2016 

Unité de commandement française
Unité ou formation militaire créée en 2016